Il doppio femminile  del torneo di tennis Cincinnati Masters 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Jill Craybas e Marlene Weingärtner che hanno battuto in finale Emmanuelle Gagliardi e Anna-Lena Grönefeld 7–5, 7–6(2).

Teste di serie 

Assente
 Olena Tatarkova /  Meilen Tu (semifinali)

 Jill Craybas /  Marlene Weingärtner (campionesse)
 Rita Grande /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Teryn Ashley /  Laura Granville (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2004